August Wittig (1823–1893) – niemiecki rzeźbiarz
 Edward Wittig (1879–1941) – polski rzeźbiarz
 Georg Wittig (1897–1987) – chemik niemiecki, laureat Nagrody Nobla
 Halina Wittig (1921–2013) – polska działaczka konspiracyjna w czasie II wojny światowej
 Henryk Wittig (1941–1998) – polski piłkarz
 Joseph Wittig (1879–1949) – niemiecki profesor teologii
 Karl Wittig (1890–1958) – niemiecki kolarz
 Michael Wittig (ur. 1976) – amerykański basista
 Monique Wittig (1935–2003) – francuska pisarka